Karlsburg (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Karlsburg, een slot in Durlach in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Kašperk (Hrad) (Duits: Karlsburg), een plaats in Tsjechië
Alba Iulia, sinds 1711 de Duitse naam (Karlsburg) van de Roemeense stad in Transsylvanië